Prochoreutis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Diakonoff och John B.Heppner 1980. Prochoreutis ingår i familjen gnidmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gnidmalar
Prochoreutis